Michel Côté (1950-), acteur québécois.
 Michel Côté (1942-), homme politique québécois, ancien député progressiste-conservateur à la Chambre des communes du Canada.
 Michel Côté (1937-2023), homme politique québécois, ancien député péquiste à l'Assemblée nationale du Québec.
 Michel Côté (1940), poète et artiste visuel québécois.
 Michel X Côté (19?-), peintre et poète québécois.